Carita puede referirse a:
Diminutivo de cara (rostro)
Diminutivo femenino de caro (costoso)

Apellido
Fidel Carita Monroy

Otros usos
Carita sonriente, género de alfarería prehispánica.

Títulos de obras
Carita de ángel
Carita Pintada

Paronimia
Caritas
Cárites
Caridad
Santa Maria la Carità